Knoop (kleding), een middel om een kledingstuk te sluiten
 Knoop (touw), een verbinding tussen twee stukken touw
Veterknoop of strik, de knoop waarin schoenveters worden vastgemaakt
Knopen (textiel), iets maken van een flexibel materiaal, zoals touw, katoen of raffia, door middel van knopen
Tapijtknopen, een methode om een tapijt te maken

Vernoemd

 Knoop (snelheid), snelheidsmaat in de zee- en luchtvaart
 Knoopcel, een schijfvormige batterij
 Knoop (openbaar vervoer), de (klokvaste) verzameltijd voor treinen en/of bussen op een station
 Knoop (spier), een harde plek in een spier (triggerpoint)
 Knoop (plant) of nodium, een verdikte plaats aan de stengel van een plant
 Knoop (hardheid), een maat om indrukhardheid te bepalen
 Knoop van een staande golf, een plaats waar golfbewegingen elkaar uitdoven
Snaar (muziek), waarvan de niet-trillende punten "knopen" worden genoemd
 Knoop (astronomie), de snijlijn tussen de banen van twee hemellichamen
 Knooppunt (wiskunde) of vertex, het punt waar twee rechte stukken van een open of gesloten veelhoek bij elkaar komen
 Bèta-oxidatie van Knoop, de oxidatie van geactiveerde vetzuren tot acyl-CoA
 Grafentheorie (wiskunde), waarin bepaalde punten "knopen" worden genoemd
 Knoop (wiskunde) (meetkunde), een inbedding van een vervormde cirkel in de driedimensionale Euclidische ruimte, R3
 Knoop (statistiek), een waarneming in een steekproef die meerdere malen voorkomt
 De knoop, bijnaam van titelloos beeld van André Volten, staand in Amsterdam-Noord

Plaatsen
 De Knoop, een verkeersknooppunt in Deventer

Personen
 Willem Jan Knoop (1811-1894), een Nederlands luitenant-generaal, militair historicus en politicus
 Hans Knoop (militair) (1919/20-2012), Nederlands militair
 Hans Knoop (1943), een Nederlands journalist
 Abe Knoop (1963), een Nederlands voormalig profvoetballer